

Ураково — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Ураково — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Ураково — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія

Див. також 
 Урак